Тэн — китайская фамилия (клан), происхождение связано с княжеством Тэн (滕) времён династии Чжоу на территории провинции Шаньдун.

Известные Тэн 
 Тэн Хуан Хоу -  Императрица Тэн (滕皇后) - супруга Сунь Хао, последнего императора царства У.
 Тэн Хайцин , 滕 海清  - секретарь КПК Внутренней Монголии 1968－1969
 Тэн Хайбинь

См.также 
 Сто фамилий